Richland lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Richland (Dél-Dakota)
 Richland (Georgia)
 Richland (Iowa)
 Richland (Kalifornia)
 Richland (Michigan)
 Richland (Mississippi)
 Richland (Missouri)
 Richland (Nebraska)
 Richland (New Jersey)
 Richland (New York)
 Richland (Oregon)
 Richland (Pennsylvania)
 Richland (Tennessee)
 Richland (Texas)
 Richland (Virginia)
 Richland (Washington)

Lásd még 
 Richland megye (egyértelműsítő lap)